Полови́нка — имя собственное, выступает в виде топонимов и фамилий.

 Половинка — старинная торговая единица для тканей, от 20-ти до 30-ти аршин сукна. Предположительно, изначально обозначала половину оптовой меры сукна — постава; в новоеськой кипе было 27 половинок по 30 аршин, в рославской кипе — 25 по 25 аршин.
 Половинка — выделанная на замшу шкура.

Населённые пункты

Казахстан 
 Половинка — село в Восточно-Казахстанской области в подчинении городской администрации Семея.
 Половинка — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Половинка — село в Советском районе Алтайского края.
 Половинка — посёлок в Солтонском районе Алтайского края, упразднён в 1983 году.
 Половинка — исчезнувшее село в Хабарском районе Алтайского края.
 Половинка — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Половинка — село в Баяндаевском районе Иркутской области.
 Половинка — деревня в Усть-Кутском районе Иркутской области.
 Половинка — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Половинка — деревня в Омском районе Омской области.
 Половинка — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Половинка — посёлок в Чусовском районе Пермского края.
 Половинка — посёлок в Александровск-Сахалинском районе Сахалинской области, в 2001 г. включен в состав г. Александровск-Сахалинский.
 Половинка — деревня в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области.
 Половинка — село в Томском районе Томской области.
 Половинка — деревня в Аромашевском районе Тюменской области, упразднена в 2004 г.
 Половинка — посёлок в Катав-Ивановском районе Челябинской области.
 Половинка — село в Увельском районе Челябинской области.
 Половинка — деревня в Чебаркульском районе Челябинской области.
 Половинка — деревня в Ширинском районе Хакасии, упразднена в 2001 г.
 Половинка — посёлок в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Половинка — прежнее название села Ленино в Енотаевском районе Астраханской области.
 Половинка — прежнее название посёлка Углеуральский в Губахинском районе Пермского края.
 Половинка — до 1942 г. название посёлка Умальта в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

Реки 
 Половинка — река в Омской области, приток Иртыша.
 Половинка — река в Томской области, приток Васюгана.
 Половинка — река в Томской области, приток Черталы.
 Половинка — река в Томской области, приток Ягылъяха.
 Половинка — река в Томской области и Красноярском крае, приток Кельмы.
 Половинка — река в Красноярском крае, приток Нижней.
 Половинка — река в Красноярском крае, приток Енисея.
 Половинка — приток Тяжина в Кемеровской области.
 Половинка — река в Пермском крае, приток Сылвы.
 Половинка — река на Камчатке, впадает в Кроноцкий залив.
 Половинка — река на Камчатке, рядом с Елизово.

Фамилия 
 Половинка, Марфа Ивановна (1927—1996) — Герой Социалистического Труда, бригадир совхоза.
 Половинка, Наталья Ефимовна (род. 1965) — советская актриса, певица, педагог.
 Половинка, Руслан Александрович (1969—1992) — военный лётчик, Национальный герой Азербайджана.

См. также

Примечания